Manus kan syfta på:

 Manus – en kortform för manuskript
 Filmmanus – det skriftliga underlag med repliker och scenanvisningar som utgör grunden för en spelfilm eller TV-film
 Seriemanus – text och intrig till en tecknad serie
 Teatermanuskript – repliker och scenanvisningar för en teaterpjäs
 Manusförfattare – en person som skriver repliker och scenanvisningar i en film, TV-serie eller teaterpjäs
 Manusdoktor – en skicklig manusförfattare som filmbolagen betalar för att förbättra manuskript
 Manus – anatomisk term för hand
 Manus (romersk rätt) – ett begrepp inom äktenskapslagarna i den romerska rätten
 Manus lagbok – en indisk lärobok i sedvanerätt

Personer
 Max Manus (1914–1996), en norsk motståndsman
 Manus Boonjumnong (1980–), en thailändsk boxare

Geografi
 Manus (ö) – en av Amiralitetsöarna, Papua Nya Guinea
 Manus (provins) – en ö och provins i Bismarckarkipelagen i Papua Nya Guinea

Se även
 Manus Creek

Se även
 Libretto
 Manuskript – flera betydelser